JAC (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
Jongeren Advies Centrum (België)
Jongeren Advies Centrum (Nederland)
Chocolade Jacques (wielerploeg) (UCI-code: JAC)
JAC (voetbalclub), een Haagse voetbalclub